Antherophagus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre François Marie Auguste Dejean 1821. Antherophagus ingår i familjen fuktbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fuktbaggar
Antherophagus